« Here I am » est une expression anglaise signifiant : « me voici ».

Single 

 Here I Am / New Album Playlist,  du groupe Globe, contenant la chanson Here I Am et des extraits du prochain album d'alors, sorti en 2005.

Albums 

 ,  album de Dionne Warwick sorti le  ;
 ,  album studio de  sorti le  ;
 Here I Am,  et dernier album du groupe Blue System sorti le  ;
 ,  album studio de Alexander Klaws sorti le  ;
 ,  album solo de Marion Raven sorti le  ;
 Here I Am,  du groupe de reggae californien Groundation sorti le  ;
 Here I Am,  studio de la chanteuse américaine Kelly Rowland sorti le .

Films 
 Here I Am, un film américain de Bruce Baillie sorti en 1962 ;
 , un film australien de Beck Cole sorti en 2011.